

Patronyme 
Lorenzi est un nom de famille d'origine italienne et corse  notamment porté par :
 Giovanni Battista Lorenzi (1721-1807), librettiste italien ;
 Fabius Lorenzi (1880-1964), illustrateur italien ;
 Leo Lorenzi (1909-1973), pilote de moto italien ;
 Stellio Lorenzi (1921-1990), scénariste et réalisateur français ;
 Benito Lorenzi (1925-2007), footballeur italien ;
 Jacques Lorenzi (1928-1944), résistant français ;
 Michel Lorenzi (1931-2018), sculpteur-mouleur français ;
 Jean-Hervé Lorenzi (né en 1947), économiste français ;
 Jean-Louis Lorenzi (né en 1954), réalisateur de télévision français ;
 Marie-Laure de Lorenzi (née en 1961), golfeuse française ;
 Harold Lorenzi (né en 1978), gymnaste français ;
 Christian de Lorenzi (né en 1981), biathlète italien ;
 Paolo Lorenzi (né en 1981), joueur de tennis italien ;
 Grégory Lorenzi (né en 1983), footballeur français ;
 Marco Lorenzi (né en 1993), athlète italien.

Toponyme 

 Lorenzi, quartier de la ville brésilienne de Santa Maria.

Voir aussi